Suedehead – movimento giovanile nato in Inghilterra nei primi anni settanta
 Suedehead – singolo di Morrissey del 1988
 Suedehead: The Best of Morrissey – album di Morrissey del 1997